Margaretha Maria (Margriet) Windhausen (Roermond, 24 juni 1942) is een Nederlands beeldhouwer en schilder.

Levensloop 

Margriet Windhausen is een dochter van de Roermondse schilder Fons Windhausen en behoort tot de vierde generatie van de familie Windhausen die het vak van kunstenaar uitoefent. Ze studeerde van 1962 tot 1965 beeldhouwkunst aan de Stadsacademie voor Beeldende Kunsten in Maastricht. Van 1965 tot 1972 gaf ze les aan de huishoudleraressenopleiding in Posterholt. Ze emigreerde in 1976 naar Nieuw-Zeeland, waar ze naam maakte als beeldhouwer. Begin jaren 80 maakte ze een aantal portretten in brons. Daarna kreeg ze een aantal opdrachten voor monumentale werken, zoals een bronzen beeld van de Nieuw-Zeelandse bokser Bob Fitzsimmons. In opdracht van de Nederland-Nieuw-Zeeland Federatie maakte ze een twee meter hoog werk van de zeilschepen van Abel Tasman. Dit werk werd op 17 maart 1992 in Wellington onthuld door koningin Beatrix. Ter gelegenheid van het eeuwfeest van het Vrouwenkiesrecht in Nieuw-Zeeland maakte ze het Kate Sheppard Memorial, een bronzen reliëf van vijf bij ruim twee meter. Dit werk werd op 19 september 1993 onthuld.

Stamboom 

Nederlands beeldhouwer
Nederlands kunstschilder